Alexis Bachelot – missionario francese
 Jean-François Bachelot – allenatore di tennis ed ex tennista francese
 Roselyne Bachelot – politica francese